La ex Liquichimica Biosintesi di Montebello Jonico, nella piccola frazione di Saline Joniche in provincia di Reggio Calabria, è un gruppo di insediamenti industriali realizzati negli anni '70 con i fondi del cosiddetto "Pacchetto Colombo" e praticamente mai entrati in funzione, che danno al territorio l'aspetto di un piccolo "cimitero industriale". L'orientamento produttivo fu indirizzato alla produzione di bioproteine, proteine ottenute da colture di microrganismi su derivati del petrolio, da utilizzare come mangimi e che si scoprì essere cancerogene.

Note

Voci correlate 
Porto di Saline Joniche

Altri progetti 

Impianti industriali in Italia
Montebello Jonico
Industria in Calabria